Guy Georges peut faire référence à: 

 Guy Georges (1929-2018), un ancien secrétaire général du Syndicat national des instituteurs & professeurs de collège (SNI-PEGC/FEN, France).
 Guy Georges (1962-), un tueur en série ayant sévi durant les années 1990 en France.